Emminghaus är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Arwed Emminghaus (1831–1916), tysk nationalekonom
 Gustav Emminghaus (1791–1859), tysk jurist
 Hermann Emminghaus (1845–1904), tysk psykiater